Окотла има више значења:

 Окотла (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотла (Камерино З. Мендоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотла (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику